Banuayu (Kikim Selatan), een plaats in Indonesië
Banuayu (Buay Pemuka Peliung), een plaats in Indonesië
Banuayu (Rambang Dangku), een plaats in Indonesië